Die Liste gebürtiger Hannoveraner enthält Personen, die in Hannover (einschließlich der früher selbstständigen und im Laufe der Zeit eingemeindeten Orte) geboren wurden.

Tabelle 
16. Jahrhundert • 17. Jahrhundert • 18. Jahrhundert • 19. Jahrhundert • 20. Jahrhundert • 21. Jahrhundert

Siehe auch 
 Liste nicht gebürtiger Hannoveraner
 Liste der Ehrenbürger von Hannover

Literatur 
 Heinrich Wilhelm Rotermund: Das gelehrte Hannover oder Lexicon von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, gelehrten Geschäftsmännern und Künstlern die seit der Reformation in und außerhalb den sämtlichen zum jetzigen Königreich Hannover gehörigen Provinzen gelebt haben und noch leben. Aus den glaubwürdigsten Schriftstellern zusammen getragen (Nur erschienen: Band 1: A – E; Bd. 2: A – K.). Schünemann Verlag, Bremen, 1823
 Wilhelm Rothert: Allgemeine hannoversche Biographie. Bd. 1: Hannoversche Männer und Frauen seit 1866; Sponholtz, Hannover, 1912
 Helmut Zimmermann: Hannöversche Porträts. Lebensbilder aus sieben Jahrhunderten; Harenberg, Hannover
 Folge 1, 1983, ISBN 3-89042-002-8
 Folge 2, 1984, ISBN 3-89042-008-7
 Helmut Zimmermann: Von Broyhan bis Schwitters. Lebensbilder bekannter Hannoveraner; Harenberg-Labs, Hannover, 1989, ISBN 3-89042-029-X
 Hiltrud Schroeder (Hrsg.): Sophie & Co. Bedeutende Frauen Hannovers. Biographische Portraits; Fackelträger-Verlag, Hannover, 1991, ISBN 3-7716-1521-6
 Dirk Böttcher (u. a.): Hannoversches Biographisches Lexikon. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlüter, Hannover, 2002, ISBN 3-87706-706-9

Weblinks 
 Berühmte Frauen aus Hannover. FemBio Special
 Heraldiker aus Hannover

!
Hannover